Ciarrapico ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Ciarrapico (* 1930), italienischer Diplomat
 Giacomo Ciarrapico (* 1970), italienischer Regisseur
 Giuseppe Ciarrapico (* 1934), italienischer Politiker und Sportfunktionär